Naples kan syfta på:

Geografi

USA 

 Naples, Florida, countyhuvudort, Collier County, 
 Naples, Illinois, Scott County, 
 Naples, Texas, Morris County, 
 Naples, Maine, Cumberland County, 
 Naples, New York, Ontario County, 
 Naples, Utah, Uintah County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar